Slavkovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Slavkovice, Ortsteil von Mišovice, Okres Písek
 Slavkovice, Ortsteil von Nové Město na Moravě, Okres Žďár nad Sázavou
 Slavkovice (Vyžice), Ortsteil von Vyžice, Okres Chrudim
 Slavkovice, Wohnplatz in der Gemeinde Černá v Pošumaví, Okres Český Krumlov